Млакар — фамилия.
 Млакар, Албин (1890—1946) — словенский солдат, майор инженерных войск Вооружённых сил Австро-Венгрии и Народно-освободительной армии Югославии.
 Млакар, Петер — словенский журналист и политик, по совместительству один из музыкантов словенской группы Laibach. 
 Млакар, Ян (род. 1998) — словенский футболист.